Интуити́вная му́зыка () — одна из форм спонтанной музыкальной импровизации на основе экспромтного звукового воплощения какой-либо идеи, которая изначально может быть выражена в виде слов, графики, пластики или каким-либо иным способом.

Термин «интуитивная музыка» был введён в 1968 году немецким композитором Карлхайнцем Штокхаузеном.

Специфика 
Понятие «интуитивная музыка», в качестве определения открытой формы композиции, имеет сходство с понятием «свободная импровизация», но в своём определении Штокхаузен особо подчёркивает именно медитационный аспект интуитивной музыки, а слово «импровизация» он здесь не употребляет совсем, поскольку «это слово предполагает существования определённых правил в плане музыкальной организации: стилевой, ритмической, гармонической, мелодической и так далее». 

Концепция интуитивной музыки Штокхаузена основана на его духовно-эзотерических воззрениях: 
Музыка связана с герметической традицией долгими и тесными отношениями, неважно, понимаем ли мы эту традицию как одну лишь алхимию, или же как целостный комплекс оккультных искусств и наук на Западе. Музыка в данном её преломлении бывает двух видов: musica speculativa и musica practica. Обе они укоренены в пифагорейской традиции, которая, подобно герметической, является частью широкого спектра западного эзотеризма. Вот два великих влияния, исходящих от Пифагорейской школы: первое – то, что Космос основан на числе, и второе – что музыка имеет воздействие на душу и тело. Эти влияния и лежат в сердце спекулятивной и практической музыки соответственно.  
К интуитивным произведениям Штокхаузена относятся, например циклы «Из семи дней» («Aus den sieben Tagen», пятнадцать текстов интуитивной музыки, 1968), «Из грядущих времён» («Für kommende Zeiten», семнадцать текстов интуитивной музыки, 1968—1970) и другие.

См. также 
Медитационная музыка
Свободная импровизация
Теория современной композиции
Штокхаузен, Карлхайнц

Примечания

Литература 
 Bergstrøm-Nielsen, Carl. 1997. "Festlegen, Umreißen, Andeuten, Hervorrufen: Analytisches zu den Textkompositionen von Karlheinz Stockhausen." MusikTexte: Zeitschrift für Neue Musik no. 72 (November): 13-16. HTML version HTML version 
 Kohl, Jerome. 1978. “Intuitive Music and Serial Determinism: An Analysis of Stockhausen’s Aus den sieben Tagen.” In Theory Only 3, no. 2 (March): 7–19.HTML version
 Kurtz, Michael. 1988. "Aus den Sieben Tagen: Points de vue biographique et historique sur les compositions-textes de mai 1968." In Karlheinz Stockhausen (programme booklet). Paris: Contrechamps/Festival d'Automne à Paris. HTML version
 Kutschke, Beate. 1999. "Improvisation: An Always-Accessible Instrument of Innovation". Perspectives of New Music 37, no. 2 (Summer): 147–62.
 Nakaji, Masatsune. 1994. “Karlheinz Stockhausens Intuitive Musik: c'est Le Dispositif Chaosmique de Transformation”. Genesis (The Bulletin of Kyoto University of Art and Design) vol. 1. HTML versions 1995 & 
 Stockhausen, Karlheinz. 1978. "Für kommende Zeiten: 17 Texte für Intuitive Musik (1968–70)". In Stockhausen's Texte 4:167–69. Cologne: DuMont Buchverlag, 1978. ISBN 3-7701-1078-1.
 Stockhausen, Karlheinz. 1989. "Intuitive Music" (transcribed from the lecture filmed by United Artists, London, 1971). In Karlheinz Stockhausen, Stockhausen on Music: Lectures and Interviews, compiled by Robin Maconie, 112–25. London and New York: Marion Boyars. ISBN 0-7145-2887-0 (cloth) ISBN 0-7145-2918-4 (pbk)
 Stockhausen, Karlheinz. 1993. "Questions and Answers on Intuitive Music" (from a discussion at Cambridge, 1973). CD booklet, Stockhausen Complete Edition CD 14 A-G (English edition), 75–102. Also online at http://www.stockhausen.org/intuitive_music.html. German translation by the composer, as "Fragen und Antworten zur Intuitiven Musik", in the booklet for the German edition of the CD as well as in Stockhausen's Texte 4:130–51 (Cologne: DuMont Buchverlag, 1978), ISBN 3-7701-1078-1.

Ссылки 
 Intuitive Music Homepage, Carl Bergstrøm-Nielsen, webmaster.
 Neon Egypt, Intuitive Music Intuitive music characteristics from the players' perspective

Музыкальные жанры

Теория музыки
Музыкальные термины
Композиция (музыка)